

Cinema 
 Byt  – cortometraggio del 1968 diretto da Jan Švankmajer

Codici 
 BYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bantry (Eire)